Wim Bakker (medicus) (circa 1950-54), een Surinaams musicus, medicus, politicus en activist
 Wim Bakker (bestuurder) (1955-2014), een Nederlands bestuurder en politicus 
 Wim Bakker (beeldhouwer), Nederlands beeldhouwer
 Wim Bakker (hardloper), Nederlands hardloper
 Wim Bakker (korfballer), Nederlands korfballer
 Wim Bakker (voetballer), Nederlands voetballer